Big Shanty Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Shanty Mountain (Maine)
 Big Shanty Mountain (New York)